Fluorure de cuivre peut faire référence à :
 Fluorure de cuivre(I), du monofluorure de cuivre ou fluorure cuivreux ;
 Fluorure de cuivre(II), du difluorure de cuivre ou fluorure cuivrique.

Voir aussi